Генрієта Надьова виграла титул, перемігши у фіналі Ольгу Барабанщикову з рахунком 6–4, 3–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Генрієта Надьова (переможниця)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Сара Пітковскі (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (півфінал)
  Тетяна Панова (1-ше коло)
  Анна Смашнова (чвертьфінал)
  Ольга Барабанщикова (фінал)
  Крісті Богерт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1998 ENKA Open Draw 

ENKA Open
Тур WTA 1998